Bylandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bylandet, Raseborg, Nyland, 
 Bylandet (Stora Mickelskären, Kyrkslätt), Nyland, 
 Bylandet, Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar